Die Saison 2014/15 der Hessenliga war die 37. Spielzeit der Fußball-Hessenliga und die siebte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland.

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die Regionalliga Südwest
Für den Aufstieg in die Regionalliga Südwest ist der Meister sportlich qualifiziert. Der Zweite kann sich in einer Relegation qualifizieren. Falls der Meister oder Vizemeister nicht aufstiegsberechtigt sein sollten, rücken nächstplatzierte Teams nach, wobei für den direkten Aufstieg mindestens der vierte, für die Relegation mindestens der fünfte Tabellenplatz erreicht werden muss.
 Abstieg aus der Hessenliga
Die Mannschaften auf den Plätzen 15 bis 17 der Hessenliga steigen am Ende der Saison in die jeweiligen Verbandsligen ab. Sollte der Tabellenzweite sich in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest nicht durchsetzen, steigt auch der Tabellenvierzehnte direkt ab. In Abhängigkeit vom Abstieg von Regionalligamannschaften aus dem Gebiet der Hessenliga erhöht sich die Zahl der Absteiger ebenfalls. 
 Aufstieg in die Hessenliga
Aus den Verbandsliga-Staffeln Nord, Mitte und Süd steigen die drei Meister direkt auf.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2014/15 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbliebenen Mannschaften aus der Hessenliga 2013/14:
 FC Bayern Alzenau
 Rot-Weiß Darmstadt
 FC Ederbergland
 1. FC Eschborn
 SV Buchonia Flieden
 SC Viktoria Griesheim
 SV Rot-Weiß Hadamar
 TSV Lehnerz
 FSC Lohfelden
 Sportfreunde Seligenstadt
 TSV Eintracht Stadtallendorf
 OSC Vellmar
 SV Wiesbaden
 SV Wehen Wiesbaden II
 die Meister (oder bestplatzierten Anwärter) der drei Staffeln der Verbandsliga Hessen 2013/14:
 Nord: 1. FC Schwalmstadt
 Mitte: TSV Steinbach
 Süd: Spvgg 05 Oberrad

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Hessenliga 

Den letzten Aufstiegsplatz spielen die drei Vizemeister der Verbandsligen Nord, Mitte und Süd aus. Dabei trifft der Mitte-Vizemeister im ersten Spiel auf den Nord-Vizemeister, der Verlierer dieser Begegnung empfängt im zweiten Spiel den Süd-Vizemeister. Letzterer empfängt im dritten Spiel den Sieger der ersten Begegnung. Im Falle eines Unentschieden des ersten Spiels genießt der Nord-Vertreter in der zweiten Begegnung Heimrecht.

Folgende Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Aufstiegsrunde:
 Vizemeister der Verbandsliga Nord: Hünfelder SV
 Vizemeister der Verbandsliga Mitte: Viktoria Kelsterbach
 Vizemeister der Verbandsliga Süd: Rot-Weiss Frankfurt

|}

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014/15